Svartån (Närke), een rivier in Zweden
 Svartån (Östergötland), een rivier in Zweden
 Svartån (Västmanland), een rivier in Zweden